Nohejl, ženská varianta Nohejlová, je české příjmení.

 Bohumil Nohejl (* 1928) – český spisovatel
 Emanuela Nohejlová-Prátová (1900–1995) – česká historička a numismatička
 Michal Nohejl (* 1972) – český hokejista
 Michal Nohejl (* 1977) – český filmový režisér a scenárista
 Miloslav Nohejl (1896–1974) – český spisovatel, prozaik

Související články 

 Nohel